Бад-Шёнборн () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Карлсруэ.  Население составляет 12 530 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,09 км². Официальный код  —  08 2 15 100.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга